Новицкое — название населённых пунктов.

Россия 
 Новицкое — село в Партизанском районе Приморского края.

Украина 
 Новицкое — село в Роменском районе Сумской области.